Созоново — название нескольких населённых пунктов:
 Созоново — деревня в Поназыревском районе Костромской области
 Созоново — село в Сосновском районе Нижегородской области
 Созоново — село в Тюменском районе Тюменской области

См. также 
 Сазоново